Метаксохо́ри () — ряд греческих топонимов.

  — населённый пункт в Фессалии, в Греции.
  — село на Крите.
  — село на Крите.
  — населённый пункт в Килкисе, в Греции.